Mały Wóz – konstelacja gwiezdna znana również pod nazwą Mała Niedźwiedzica
 Mały Wóz – określenie kilku wczesnych szkół buddyjskich, zwanych również pod nazwą hinajana.